Toto je seznam měst v Čadu.

Zdaleka největší aglomerací v Čadu je N'Djamena, kde 1. ledna 2005 žilo 1 356 832 obyvatel, což představuje asi 16% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 8. dubna 1993, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (oblasti), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Gouvernement du Tchad
 World Gazetteer - počty obyvatel čadských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel čadských měst v historii

 
Čad
města

simple:Chad#Cities